Le Sel de la Terre est une parabole de l'évangile de Matthieu (Mt 5:13).

Texte de l'évangile 
Évangile selon Matthieu 5,13-16

Reprise dans la littérature et les arts 
Plusieurs titres d'œuvres y font référence :
 1935 : Le Sel de la terre, un roman en deux volumes de Józef Wittlin.
 1951 : Le Sel de la terre, un film documentaire français réalisé par Georges Rouquier.
 1954 : Le Sel de la terre, un film dramatique américain réalisé par Herbert Biberman.
 1954 : Le Sel de la terre, les grands ordres religieux, d'André Frossard (1915-1995), Librairie Arthème Fayard
 1968 : Salt of the Earth, une chanson des Rolling Stones.
 1954-1960 : Le Sel de la terre, un roman de Guéorgui Markov.
 1992- : Le Sel de la Terre, une revue publiée par la Fraternité Saint-Dominique.
 2003 : Le Sel de la terre, Père Pavel Florensky (1882-1937), Lausanne, Suisse, Éditions L'Âge d'Homme, coll. « Petite bibliothèque slave », paru en Russie après 1914 ?
 2005 : Le Sel de la terre, un livre écrit sur Joseph Ratzinger par le vaticaniste Peter Seewald.
 2013 : Le Sel de la terre : confessions d'un enfant de la classe moyenne, un livre publié par Samuel Archibald.
 2014 : Le Sel de la Terre, un film documentaire sur le travail du photographe Sebastião Salgado, réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado.
 2018 : Le Sel de la Terre, exposition de photographies de Henrique Vieira Ribeiro.

Notes et références 

Histoire du sel